Barak může znamenat:

 jméno nebo příjmení
 Barak (vojevůdce), psáno též Bárak, Barák či Bárák, izraelský vojevůdce, který podle knihy Soudců z ležení na hoře Tábor porazil Kanánce 
 Ehud Barak – 10. izraelský premiér, od roku 2007 izraelský ministr obrany

 značku výrobku
 F-16C Barak či F-16D Barak – kódové označení izraelských stíhacích a bombardovacích letounů General Dynamics F-16 Fighting Falcon
 Barak 1 – izraelská raketa země-vzduch
 Barak 8 – izraelská raketa země-vzduch
 Barak – jiné označení pro izraelský tank Merkava Mk 4

vojenství
operace Barak (doslova Blesk) – vojenská operace Hagany v době izraelské války o nezávislost
„Barak“ je přízviskem 188. obrněné brigády Severního velitelství Izraelských obranných sil

geografický název
 Barak (mošav) – zemědělská vesnice typu mošav v Izraeli, založená roku 1956
 Barak (exkláva) – kyrgyzská exkláva v Uzbekistánu
 Nachal Barak – vodní tok v jižním Izraeli

Související články 
 Barák
 Barack